Марсель Пінель — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника. Учасник першого чемпіонату світу.
 Філіпп Пінель — психіатр, відомий своїми гуманістичними реформами у сфері лікування психічно хворих. «Батько сучасної психіатрії».

 Пінель-Отрив — муніципалітет у Франції, регіон Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Сен-Жермен-дю-Пінель — муніципалітет у Франції, регіон Бретань, департамент Іль і Вілен.
 12095 Пінель — астероїд головного поясу.